Международный аэропо́рт Акта́у (;  — аэропорт города Актау. Находится в 21 км от города в северо-восточном направлении. По итогам 2018 году аэропорт обслужил 1 023 900 пассажиров.

Эффективность и большое количество рейсов объясняется тем, что эксплуатацию аэропорта осуществляют турецкие инвесторы (АТМ Group) через доверительное управление 100 % акций АО «Международный аэропорт Актау»

История и перспективы развития 

Аэропорт  функционирует с 1983 года и оборудован для приема и выпуска воздушных судов  практически всех типов, эксплуатирующихся в гражданской авиации. 

Акционерное общество «Международный аэропорт Актау» образовано в ноябре 1996 года. Развитие нефтяной отрасли прикаспийского региона потребовало увеличения объёмов грузоперевозок, быстрой доставки необходимого оборудования для нефтяников, что в свою очередь вызывало потребность в реконструкции аэродрома и увеличении пропускной способности пассажирского терминала

В декабре 2007 года акиматом Мангистауской области был проведен тендер на передачу 100 % госпакета акций АО «Международный аэропорт Актау» в доверительное управление частной организации. Акции были переданы ТОО «ATM Grup Uluslararasi Havalimani Yapim Yafirim ve Lslet-me Ltd St» сроком на 28 лет. В том же году был заключен Договор Концессии между ТОО АТМ Grup и акиматом Мангистауской области на строительство и управление новым пассажирским терминалом сроком на 30 лет.

Строительство нового терминала завершено в 2009 году. Пропускная способность составила 450 пасс/час, общая площадь 13 400 кв.м., включая площадь, занимаемую VIP и CIP — залами. Для комфорта и безопасности пассажиров терминал оборудован новейшими средствами охраны и безопасности, а также электронными и электромеханическими системами, такими как: пассажирские телескопические трапы, стойки электронной регистрации, HVAC — система охлаждения и отопления, FIDS — система оповещения о вылетах на электронном табло, X-RAY — рентгеновские сканеры, CCTV — система видеонаблюдения, лифты и эскалаторы.

Финальные работы по реконструкции полосы завершены в 2011 году. По окончании реконструкции длина полосы составляет 3052 м, ширина 60 м, прочность покрытия полосы PCN — 50 ед, полоса оборудована светосигнальной системой класса ОВИ 1-й категории, что позволит принимать все воздушные суда без ограничений.

АО «Международный аэропорт Актау» стал победителем в номинации «Лучший аэропорт года стран СНГ в 2010 году» и «Перспективно развивающийся аэропорт стран СНГ в 2009 году».

В октябре 2011 года в аэропорту Актау совершил посадку самый крупный в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия».

Авиакомпании и направления 
По состоянию на начало 2022 года из аэропорта города Актау выполняются перелеты по следующим направлениям:

Пассажиропоток

Статистика перевозок 
В 2018 году аэропорт обслужил 1 023 900 пассажиров и обработал 3,7 тыс. тонн груза. По данным показателям Международный аэропорт Актау занимал третье место в республике до 2020 года . С 2020 года уступил Шымкентскому аэропорту, в котором наблюдался значительный рост пассажиропотока и грузоперевозок за период с 2018-2021 гг (2,1 млн пассажиров и 10400 тонн груза за 2021 год соответственно).

Характеристики 
Аэродром Актау класса Б, может принимать самолёты Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрия", Boeing-747, Ил-76 и более лёгкие, а также вертолёты всех типов. Имеется возможность приема и отправки вертолетами (самолетами) оборудования, материалов для компаний, осуществляющих освоение шельфовых месторождений. Наличие морского порта и железнодорожного сообщения предоставляет возможность использовать комбинированные грузовые перевозки морским, воздушным и железнодорожным транспортом.

Аэродром Актау находится на равнинной местности, более 300 дней в году погода благоприятна для выполнения рейсов, взлётно-посадочная полоса построена по розе ветров, поэтому закрытие аэродрома по ограничениям бокового ветра маловероятно.

Аэропорт Актау был принят в эксплуатацию в 1983 году и до распада СССР носил название Шевченко-Центральный. В 2018 году был запущен электрический автобус по направлению г. Актау - Аэропорт, Аэропорт - г. Актау, вместимостью 47 мест.

На аэродроме базируется военная авиация (самолёты МиГ-29, Су-27, вертолеты Ми-8МТ, Ми-24, и новейшие Ми-35M "Sabre"). В 2004 году совместным приказом Министерства Обороны и Министерства транспорта Республики Казахстан было принято решение о включении аэродрома Актау в перечень аэродромов совместного базирования по принадлежности к гражданской авиации. Размещение на аэродроме Актау самолётов Сил воздушной обороны Республики Казахстан подразумевает защиту западных рубежей Казахстана.

В Мангистауской области имеется несколько аэропортов местных воздушных линий (ныне используемых эпизодически): Бузачи, Бейнеу, Жанаозен, Форт-Шевченко.

Принимаемые типы ВС 

Аэродром Актау пригоден для эксплуатации всех типов воздушных судов. Аэропорт располагает ВПП с асфальто-армобетонным покрытием.
Длина ИВПП 3052 метра. Классификационное число ВПП (PCN) (PCN) 56/F/C/W/T.

Аэродром Актау способен принимать самолёты Boeing 747, Ил-76, Airbus A320, Airbus A321, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777 и многие другие ВС классом ниже, а также вертолёты всех типов. Классификационное число взлётно-посадочной полосы (PCN) 56/F/C/W/T.

См. также 

 Список аэропортов Казахстана
 Список наиболее загруженных аэропортов Казахстана

Источники 

Аэропорты Мангистауской области
Военные аэродромы Казахстана